

События 
 Консулы Флавий Тимасий и Флавий Промот.
 Тибетец Яо Чан разбил тангута Фу Дэна.

Родились 
 Гейзерих — король вандалов в 428—477 годах, создатель государства вандалов и аланов в северной Африке.

Скончались 
 389/90 — Умер Григорий Назианзин.
 Аршак III, царь Великой Армении.
 Донатиан Реймский, христианский святой.
 Север Равеннский, святой, епископ Равеннский.

См. также